Спа — містечко в сучасній східній Бельгії, колишніх Південних Нідерландах, що уславилося лікувальними водами та облаштуванням старовинного курорту. Серед відвідувачів курорту — низка вельмож і буржуа Західної Європи, а також російський цар Петро І.

 Спа — термін на позначення засобів лікування з допомогою водолікування, бальнеотерапії (лікування ваннами), фізіотерапії, таласотерапії (прогулянками садами і парками).

Англійська абревіатура 
 Спа — начебто абревіатура від латини «sanitas per (pro) aquam», що в перекладі означає «оздоровлення від води». Але використання абревіатури подібного значення не зафіксоване раніше 20 ст. До того ж, використання абревіатур в цьому сенсі не є притаманним раннім епохам. Тому вважається помилковим, хоча наведене в деяких путівниках, розрахованих на довірливих відвідувачів.
 CPA (, ціна за дію) — модель ціноутворення у рамках інтернет-реклами.

Джерела 
 Енциклопедія українознавства. У 10-х томах. / Головний редактор Володимир Кубійович. — Париж; Нью-Йорк: Молоде життя, 1954—1989.
 Volkmar Eidloth: « Europäische Kurstädte und Modebäder des 19. Jahrhunderts». Theiss, Stuttgart 2012, ISBN 978-3-8062-2729-1.

Багатозначні терміни